Farinella ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Farinella (1925–2017), sizilianisches Mitglied der Mafia
 Mario Farinella (1922–1993), italienischer Schriftsteller, Journalist und Dichter
 Paolo Farinella (1953–2000), italienischer Planetologe
 Roberto Farinella (* 1968), italienischer Geistlicher und Bischof der römisch-katholischen Kirche

Farinella steht für:
 (3248) Farinella, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Farinella (Speise)
 Farinella (Maske), typische Karnevalsmaske des Putignano-Karnevals
 Farinella-Preis, Preis der Astronomie